La congrégation du Bon Pasteur ou Filles du Bon Pasteur peut désigner :

 un ordre religieux d'Ancien Régime, fondé au  par Marie-Madeleine de Ciz pour recueillir les « filles débauchées et repentantes », disparu à la Révolution ;
 une congrégation religieuse, la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur (connue aussi comme la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur d'Angers), fondée par sainte Marie Euphrasie Pelletier en 1835 pour rééduquer les « filles difficiles » ; elle est toujours active.